Beatriz Ferreyra (née en 1937), compositrice argentine.
 Bernabé Ferreyra (1909-1972), footballeur argentin.
 Diego Ferreyra (né en 1997), coureur cycliste chilien.
 Facundo Ferreyra (né en 1991), footballeur argentin.
 José Agustín Ferreyra (1889-1943), réalisateur, scénariste et  producteur de cinéma argentin.
 María Paz Ferreyra, alias Miss Bolivia (née en 1976), chanteuse, compositrice, productrice et disc jockey argentine.
 Victor Ferreyra (né en 1964), footballeur argentin.